

Cinema 
 Popcorn – film del 1991 diretto da Mark Herrier	 	 
 Popcorn – film del 2007 diretto da Darren Fisher

 Pop Corn – film del 1998 diretto da Yannick Rolandeau

Cucina 
 Pop-corn – alimento ottenuto riscaldando i chicchi di mais

Musica 
 Popcorn – brano musicale di Gershon Kingsley del 1969, di cui esistono numerose cover
 Popcorn – album degli Arashi del 2012
 Popcorn – album di Luiz Henrique e Walter Wanderley del 1967
 Popcorn – album dei Moonstar 88 del 2000
 Popcorn – album di Tammie Brown del 2009
 Popcorn – album di Federica Carta del 2019

Altro 
 Popcorn – programma televisivo musicale degli anni 1980
 Popcorn – romanzo di Ben Elton del 1996
 Popcorn Time – client BitTorrent per lo streaming video

 Pop Corn – personaggio creato da Benito Jacovitti